Черната Далия може да насочва към:

 Черна Далия, прякор даден от пресата на жертвата на убийство Елизабет Шорт (1947 г.)
 Черната Далия (роман), роман на Джеймс Елрой от 1987 г.
 Черната Далия (филм), екранизация на романа на Джеймс Елрой от 2006 г.